Béthune ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

 Béthune, Stadt im Département Pas-de-Calais, davon abgeleitet die Verwaltungseinheit
 Arrondissement Béthune
 Béthune (Fluss), ein Fluss in Frankreich, Quellfluss des Arques

Béthune ist der Name folgender Familien und Personen:
 Béthune (Adelsgeschlecht), französisches Adelsgeschlecht
 Conon de Béthune, Ritter
 Henry de Béthune (1604–1680), Bischof von Maillezais (1629–1646) und Erzbischof von Bordeaux (1646–1680)
 Michel de Béthune (oft kurz Bethune), französischer Komponist des 17. Jahrhunderts; siehe Angelica (Musikinstrument)
 Philippe de Béthune († 1649), französischer Militär, Hofbeamter und Diplomat

Siehe auch:
 Bethune